Прохладний () — місто у міському окрузі Прохладний Прохладненського району Кабардино-Балкарії Російської Федерації. Населення становить 58 226 осіб.

Населення

Примітки 

Населені пункти Прохладненського району
Міста Кабардино-Балкарії
Міста Росії
Районні центри Кабардино-Балкарії